La Copa de la Reina de Fútbol 1999 fue la XVII edición de la copa femenina.
El Oroquieta Villaverde de Madrid ganó su tercer y último trofeo al imponerse en la final por 3-1 al Eibartarrak.

Fase previa

Fase final

Referencias 
http://arquero-arba.futbolme.net/

Copa de la Reina de fútbol